Dit is een lijst van bruggen in de stad Groningen.

 Lijst
Groningen